Красно́вский — польская, белорусская, русская и еврейская топонимическая фамилия. Принадлежала одному из древних польских родов, восходящих к польской королевской семьи.

Известные носители:
 Красновский, Абрам Адольфович — советский учёный-медик, гигиенист, директор Всесоюзного научно-исследовательского института охраны труда ВЦСПС.
 
 Красновский, Архип Алексеевич (1885—1953) — учёный-педагог, профессор, автор трудов по истории образования и педагогической мысли.
 
 Красновский, Николай Владимирович (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Красновский, Борис Михайлович (род. 1935) — советский и российский ученый (строитель), профессор, доктор технических наук.
 Красновский, Роман (род. 1955) — израильский композитор, органист.
 Красновский, Серафим Андрианович (1903—1955) — советский военачальник, генерал-майор.

Топоним 
 Красновский — хутор, Нехаевский район, Волгоградская область, Россия.
 Красновский — посёлок, существовавший на территории Дмитровского района Орловской области.

Примечания